Jim Bouton (1939-2019), joueur américain de baseball, auteur de Ball Four (1970).
 Jim Bouton, livre pour enfants.